John Wilson (líder indi) (1840-1901)
 John Wilson (matemàtic) britànic (1741-1793)
 John Cook Wilson, filòsof anglés (1849-1915)
 John J. B. Wilson (nascut el 1954), fundador dels Golden Raspberry Awards, 1980
 John Wilson (músic) britànic (n. 1972)